I-180 kann stehen für:

 verschiedene amerikanische Interstate Highways, siehe Interstate 180
 ein sowjetisches Jagdflugzeug aus den 1930er Jahren, siehe Polikarpow I-180
 ein im Zweiten Weltkrieg eingesetztes japanisches U-Boot, siehe I-180 (U-Boot)

Abkürzung